Joaquín Arozamena puede referirse a:

 Joaquín Arozamena Postigo (1906-1947), aviador español;
 Joaquín Arozamena (1944-), periodista español.